Patrice Lhotellier (ur. 8 sierpnia 1966), francuski szermierz, florecista. Złoty medalista olimpijski z Sydney.

Igrzyska w 2000 były jego trzecią olimpiadą, brał udział w IO 88 i IO 92. Triumfował w konkursie drużynowym, w rywalizacji florecistów. Również w rywalizacji drużynowej był wielokrotnym medalistą mistrzostw świata. Dwukrotnie sięgał po złoto (1997, 1999), srebro (1987, 1998) oraz brąz (1989, 1991). W 1994 był brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw Europy.

Przypisy 

Francuscy szermierze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Urodzeni w 1966
Francuscy medaliści olimpijscy